Земуник-Доньи ( — Земуник-Нижний) — муниципалитет в Хорватии, административно относится к Задарской жупании.

Располагается в 7 км от центра города Задар. По данным переписи населения 2001 года, численность населения составляет 1 903 человека. Преобладают хорваты (1792 чел., или 94 %, согласно данным переписи 1991 года).

Общины Задарской жупании